Аксана
  Аксана — белорусское женское имя.
  Аксана (имя) — киргизское женское имя.
  Аксана (род. 1982) — Живиль Раудонейне, литовская модель, бодибилдер и реслер.